Babilonia hace referencia a varios artículos:

La antigua Babilonia
 Babilonia, antigua ciudad del centro de Mesopotamia (o norte de la Baja Mesopotamia).
 Imperio babilónico, antiguo imperio con centro en esa ciudad.
 Babilonia, la séptima de las principales satrapías del Imperio aqueménida.
 Cautiverio de Babilonia, periodo en el que la nobleza de Judá estuvo en exilio en Babilonia.

Tópicos culturales
 Babel, Babilonia según la Biblia.
 Torre de Babel, episodio de la Biblia.
 Ramera de Babilonia, narración bíblica.

Lugares en Estados Unidos
 Babylon, villa del condado de Suffolk, Nueva York.
 Babylon, pueblo del condado de Suffolk, Nueva York.

Otros usos
 Nueva Babilonia, ciudad utópica desarrollada por Constant Nieuwenhuys.
 Babylonia, grupo italiano de música synthpop.
 Babylon, miniserie policial negro de televisión.
 Babylon 5, serie de ciencia ficción.
 Babylon, programa informático comercial de traducción y consulta de información.
 Hora babilónica, hora de algunos de los relojes solares antiguos.
 Salix babylonica, nombre científico del sauce llorón.
 Babylon, canción de Lady Gaga en su disco Chromática (2020).